Catone in Utica, libretto d'opera di Pietro Metastasio
Catone in Utica, opera di Johann Christian Bach
Catone in Utica, opera di Giovanni Battista Ferrandini
Catone in Utica, opera di Niccolò Piccinni
Catone in Utica, opera di Antonio Vivaldi
Catone in Utica, opera di Giovanni Paisiello